Anas – società per azioni italiana che si occupa di infrastrutture stradali e gestisce la rete di strade statali e autostrade di interesse nazionale
ANAS – acronimo di "Associazione nazionale allevatori suini"
A.N.A.S. – acronimo di "Associazione Nazionale di Azione Sociale"
DJ Anas – musicista e compositore marocchino
Anas – un genere di anatra
Anas – prenome maschile di origine araba